Diese Liste erfasst alle (früher) bewohnten dänischen Nord- und Ostsee-Inseln (Grönland, die größte Insel der Welt, und die Färöer, beides autonome Gebiete innerhalb des dänischen Staates, sind nicht berücksichtigt) sowie deren Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte, kommunale und regionale Zugehörigkeit und bedeutende Ortschaften auf selbigen.

Hinweis: Die Endungen „ø“ bzw. „øer“ (dt.: Insel bzw. Inseln) sind im Namen zahlreicher dänischer Inseln oder Inselgruppen schon enthalten, z. B. Farø = Schafinsel oder Okseøer = Ochseninseln. Werden in deutschsprachigen Texten Formulierungen wie „Insel Farø“ oder „Inselgruppe der Okseøer“ benutzt, so ist das weniger ein Zeichen von Unkenntnis der dänischen Sprache, als das Bemühen der Autoren, die Texte für Leser, die des Dänischen nicht mächtig sind, lesbar und verständlich zu halten.

Mutterland

Bewohnte und ehemals bewohnte Inseln

Inselgruppen mit weiteren Inseln 
 Inselgruppe der Ertholmene (Bornholm, Region Hovedstaden): Græsholm, Lilleø, Høgebur, Tat, Tyveskær, Vesterskær und Østerskær
 Inselgruppe der Hirsholmene (Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland): Deget, Græsholm (0,2 km²), Hjellen, Kølpen (0,01 km²), Kovsholm (0,01 km²), Lilleholm, Møgholm, Pikkerholm, Tyvholm
 Inseln im Søndersø (Lolland Kommune/Guldborgsund Kommune, Region Syddanmark): Askø, Brogø, Fruerø, Hestø, Lindø, Præstø und Worsaaes Ø

Ehemalige Insel 
 Jordsand (Tønder Kommune, Region Syddanmark), ehemalige Hallig, inzwischen nur noch eine Sandbank

Außengebiete 
Liste der färöischen Inseln und Holme
Liste grönländischer Inseln

Siehe auch 
 Dänische Wattenmeerinseln
 Inselstaat
 Verband dänischer Kleininseln

Einzelnachweise

Anmerkungen 

!
Danemark